Цеглинський — українське прізвище.

 Цеглинський Григорій Іванович (1855–1912) — український галицький драматург.
 Цеглинський Микола (1883–1956) — український журналіст і літературний критик.
 Цеглинський Роман (1859–1914) — український галицький педагог і освітній діяч.

Українські прізвища